Termin N-acetillaktozaminska sintaza ima više značenja.

 Laktoza sintaza, enzim
 N-acetillaktozamin sintaza, enzim